D is de vierde letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter kan verwijzen naar:

In de biologie
 D, vitamine D in de voedingsleer 

In de scheikunde en materiaalkunde
 D, het symbool voor deuterium, een chemische waterstofisotoop 
 °D / °DH, Duitse graden van waterhardheid (vroeger °d of °dH) 
 d, relatieve dichtheid 

In de informatica
 D, een digitale opname, op een cd of sacd 
 D, een programmeertaal 
 D, de eenkarakteraanduiding voor het getal 13 in het hexadecimale talstelsel 

In de muziek
 D (muziek), een toon in de muziek 
 D, het D-majeurakkoord in de muziek 
 d, het d-mineurakkoord in de muziek 
 D, code voor het cijfer 3 in de kleurcodering in de Nederlandse bibliotheek
 D (album), een album van Daniel Lohues

In de natuurkunde
 d, symbool voor het voorvoegsel deci (1/10) in de natuurwetenschappen 
 d, de eenheid darcy voor permeabiliteit in de geologie en de aardolie- en aardgastechniek 
 d, symbool voor de sterkte in dioptrie 
 d, een orbitaaltype (<Engels: diffuse) 
 D, symbool voor de eenheid debye, de maat voor de elektrische dipool

In sport en spel
 D (van Difficile), gebruikt om moeilijke alpine klimroutes te waarderen volgens de UIAA-waardering
 D, een videospel uit 1995 
 D, aanduiding voor de dame in notatie van schaakpartijen

In de wiskunde
 D, het getal 500 of het jaar 500 als Romeins cijfer 
 d, de diameter van een cirkel in de meetkunde 

Overig
 D, als in de voormalige D-cursus voor onderwijsbevoegdheid in Vlaanderen 
 D, de landcode op motorvoertuigen uit Duitsland 
 D / D., catalogusaanduiding (afkorting van Otto Erich Deutsch) bij werken van Franz Schubert. Zie ook deze lijst 
 Ð, letter in het Oudengels
 Ɖ, Latijnse letter
 D, aanduiding voor dollar 
 d, afkorting van denarius, symbool voor de penny, het 240e deel van een pond sterling (voor 1970).
 Hr.Ms. D (1930), een Nederlandse mijnenveger van de A-klasse 
 De dag in de notatie van een datum, bijvoorbeeld: dd/mm/jjjj 
 D, een cupmaat van een beha
 D, in de Bijbelwetenschap een aanduiding voor de Deuteronomist